|-
| 171301 - ||  || 19 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171302 - ||  || 20 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171303 - ||  || 21 aprilie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171304 - ||  || 19 aprilie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171305 - ||  || 19 aprilie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171306 - ||  || 19 aprilie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171307 - ||  || 19 aprilie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171308 - ||  || 21 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171309 - ||  || 21 aprilie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171310 - ||  || 24 aprilie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 171311 - ||  || 24 aprilie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171312 - ||  || 20 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171313 - ||  || 24 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171314 - ||  || 24 aprilie 2006 || Reedy Creek || 
|-
| 171315 - ||  || 27 aprilie 2006 ||  || 
|-
| 171316 - ||  || 20 aprilie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171317 - ||  || 24 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171318 - ||  || 24 aprilie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171319 - ||  || 25 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171320 - ||  || 26 aprilie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171321 - ||  || 26 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171322 - ||  || 29 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171323 - ||  || 29 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171324 - ||  || 30 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171325 - ||  || 30 aprilie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171326 - ||  || 3 mai 2006 || Reedy Creek || 
|-
| 171327 - ||  || 1 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171328 - ||  || 2 mai 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171329 - ||  || 1 mai 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 171330 - ||  || 5 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171331 - ||  || 6 mai 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171332 - ||  || 8 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171333 - ||  || 10 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171334 - ||  || 9 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171335 - ||  || 5 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171336 - ||  || 8 mai 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171337 - ||  || 1 mai 2006 || Kitt Peak || 
|-
| 171338 - ||  || 2 mai 2006 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 171339 - ||  || 18 mai 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171340 - ||  || 19 mai 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171341 - ||  || 19 mai 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171342 - ||  || 19 mai 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171343 - ||  || 19 mai 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171344 - ||  || 20 mai 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171345 - ||  || 21 mai 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171346 - ||  || 16 mai 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171347 - ||  || 18 mai 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171348 - ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171349 - ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171350 - ||  || 21 mai 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171351 - ||  || 22 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171352 - ||  || 23 mai 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171353 - ||  || 24 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171354 - ||  || 24 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171355 - ||  || 20 mai 2006 || Catalina || CSS
|-
| 171356 - ||  || 23 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171357 - ||  || 19 mai 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171358 - ||  || 20 mai 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171359 - ||  || 28 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171360 - ||  || 31 mai 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171361 - ||  || 31 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171362 - ||  || 31 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171363 - ||  || 28 mai 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171364 - ||  || 1 iunie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171365 - ||  || 5 iunie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 171366 - ||  || 7 iunie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171367 - ||  || 15 iunie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171368 - ||  || 7 iunie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171369 - ||  || 4 iunie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171370 - ||  || 3 iunie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 171371 - ||  || 10 iunie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171372 - ||  || 19 iunie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 171373 - ||  || 28 iunie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171374 - || 2006 NE || 1 iulie 2006 || Reedy Creek || 
|-
| 171375 - || 2006 OH || 17 iulie 2006 || Eskridge || Eskridge
|-
| 171376 - || 2006 OM || 17 iulie 2006 ||  || 
|-
| 171377 - ||  || 20 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171378 - ||  || 20 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171379 - ||  || 24 iulie 2006 ||  || 
|-
| 171380 - ||  || 18 iulie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171381 - ||  || 22 iulie 2006 ||  || 
|-
| 171382 - ||  || 18 iulie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171383 - ||  || 18 iulie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171384 - ||  || 12 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171385 - ||  || 12 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171386 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171387 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171388 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171389 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171390 - ||  || 14 august 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171391 - ||  || 13 august 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171392 - ||  || 12 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171393 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171394 - ||  || 14 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171395 - ||  || 20 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171396 Miguel ||  || 24 august 2006 ||  || 
|-
| 171397 - ||  || 16 august 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 171398 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 171399 - ||  || 21 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 171400 - ||  || 22 august 2006 || Palomar || NEAT
|-